As One bezeichnet:

 As One (The Bar-Kays), Musikalbum der Band The Bar-Kays aus dem Jahr 1980
 As One (Kool & The Gang), Musikalbum der Band Kool & The Gang aus dem Jahr 1982
 As One (Band), koreanisch-amerikanisches Pop-Duo
 As One, Pseudonym von Kirk Degiorgio, britischer Techno-Produzent und Labelbetreiber